The Sunday Times est le nom de plusieurs journaux à travers le monde :
 The New Sunday Times, édition dominicale du New Straits Times (Malaisie) ;
 The Sunday Times, journal sud-africain ;
 The Sunday Times, journal britannique ;  
 The Sunday Times, journal australien.